Luis Fernández (1959-), giocatore e allenatore francese di calcio
Luis Fernández I, calciatore argentino
Luis Fernández II, calciatore argentino
Luis Alberto Fernández, calciatore argentino
Luis David Fernández, calciatore argentino
Luis Fernández, attore spagnolo
Luis Fernandez, tennista dominicano
 Luis Fernández Gutiérrez (1972-), calciatore spagnolo